Vivaldi puede referirse a:
 Antonio Vivaldi (1678-1741), célebre compositor italiano del Barroco; 
 Ugolino y Vandino Vivaldi, comerciantes y navegantes genoveses del ; 
 José Luis Vivaldi (1948-1991), botánico y zoólogo puertorriqueño; 
 Vivaldi, navegador web multiplataforma; o
 Vivaldi, película basada en la vida del compositor Antonio Vivaldi.